Museo nazionale etrusco di Villa Giulia – museo archeologico a Roma
 Museo nazionale etrusco di Marzabotto – museo archeologico a Marbazotto 
 Museo nazionale etrusco Rocca Albornoz – museo archeologico a Viterbo
 Museo archeologico nazionale di Tarquinia – museo archeologico a Tarquinia

Pagine correlate

 Museo etrusco